Чоксилтик има више значења:

 Чоксилтик (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чоксилтик (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику